Бе́рта () — грузинский православный монастырь в исторической области Тао-Кларджети. Расположен в современной Турции, в деревне Ортакей (бывшая Берта), провинция Артвин. Построен в VIII или IX веке. Уцелевшее строение сейчас используется как мечеть.

История 
Монастырь Богородицы в Берте впервые упоминается грузинским писателем X века Георгием Мерчуле как часть грузинских монашеских общин, действовавших под руководством Григория Хандзтинского (759–861 гг.). Монастырь располагался на холме с видом над деревней Ортакёй. Состоял из нескольких построек, из которых главная церковь была куполообразной, облицованной гладко отделанными небольшими блоками. После османской оккупации княжества Самцхе в XVI веке церковь была заброшена. В XIX веке оставшееся здание было преобразовано в мечеть, и к ней был пристроен минарет. К северу от бывшей церкви сохранились руины большой прямоугольной трапезной.

Рукописи 

Монастырь также функционировал как центр литературной деятельности. Сохранились две важные грузинские рукописи, известные как Бертинские евангелия. Один, датируемый 988 годом, хранится в Музее теологической школы Андовера Ньютона в США; другой (Q-906) датируется XII веком и хранится в Национальном центре рукописей в Тбилиси, Грузия. Его позолоченная обложка приписывается мастеру XII века Бешкену Опизари.

См. также 
 Список Грузинских храмов в Тао-Кларджети

Примечания

Библиография 
 Менабде Л., Грузинская советская энциклопедия, Том. 2, стр. 317, Тб. 1977 г.

Архитектура Грузии
Грузинские церкви в Турции
Артвин (ил)